Флавия Пикколи Нарделли (, родилась 6 июля 1946 года в Тренто) — итальянский политик, председатель VII комиссии (по культуре, науке и образованию) Палаты депутатов Италии; член Демократической партии.

Биография 
Дочь министра финансов Фламинио Пикколи. Получила высшее образование в области философии, культуролог. Генеральный секретарь института имени Луиджи Стурцо в 1989—2013 годах. Избрана 19 марта 2013 года в Палату депутатов Италии от II избирательного округа Пьемонт 2 по спискам Демократической партии. С 21 июля 2015 года является председателем VII комиссии Палаты депутатов Италии (по культуре, науке и образованию).

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Палаты депутатов Италии 

Члены Палаты депутатов Италии
Члены Демократической партии (Италия)
Женщины-политики Италии